

Geografia
Pontremoli – comune italiano della Toscana
Isole di Pontremoli – isole russe dedicate al fisico italiano Aldo Pontremoli

Persone
Alberto Pontremoli – dirigente d'azienda, imprenditore italiano
Albert Pontremoli – collezionista d'arte, magistrato francese di origine italiana
Aldo Pontremoli – fisico, ricercatore, professore italiano
Alfredo Pontremoli – dirigente d'azienda e imprenditore italiano
Amelia Pontremoli – deportata e vittima della Shoah, figlia di Enrico Pontremoli
Anna Pontremoli – pittrice e fondatrice di Arform, figlia di Mario Pontremoli
Benjamin Pontremoli – scrittore, poeta, rabbino turco
Bruno Pontremoli – militare, dirigente d'azienda, imprenditore italiano
Eliseo Pontremoli – scrittore, poeta, rabbino e diplomatico italiano
Emmanuel Pontremoli – architetto francese di origini italiane
Enrico Pontremoli – dirigente d'azienda, assicuratore italiano
Esdra Pontremoli – pedagogo, poeta, rabbino, professore, traduttore ed editore italiano
Federica Pontremoli  – regista italiana
Gabriel Pontremoli – scrittore, poeta, rabbino italiano
Giuseppe Pontremoli – imprenditore ed editore italiano
Hiyya Pontremoli – scrittore, poeta, rabbino turco
Jean Pontremoli – ingegnere, militare, fisico francese
Mario Pontremoli  – dirigente d'azienda, partigiano e ufficiale italiano.
Michel Pontremoli – politico, intellettuale, partigiano francese
Moisè Pontremoli – imprenditore ed ufficiale italiano
Nicodemo da Pontremoli – nobile, diplomatico, scrittore italiano
Pio Alessandro Pontremoli – dirigente d'azienda, assicuratore ed ingegnere italiano
Pio Umberto Pontremoli – dirigente della Montecatini, figlio di Enrico Pontremoli
Raffaele Pontremoli – pittore, incisore e professore italiano
Roberto Pontremoli – dirigente d'azienda, assicuratore italiano
Roberto Pontremoli –  ufficiale, patriota italiano
Sandro Pontremoli – medico, professore italiano, rettore dell'Università di Genova
Suzanne Hecht Pontremoli – collezionista d'arte francese

Altro
18928 Pontremoli – asteroide
Casa Pontremoli – villa storica svizzera ubicata ad Ascona
 Pontremoli – dinastia rabbinica e famiglia di origine ebraica